Суперэттан 2022 () — 23-й сезон Суперэттана, второй по значимости лиги Швеции, с момента его создания. Сезон стартовал 2 апреля, а игры последнего тура прошли 5 ноября 2022 года. По результатам розыгрыша «Броммапойкарна» и «Хальмстад» получили право в следующем сезоне выступать в Алльсвенскане, а «Норрбю» и «Далькурд» вылетели в Дивизион 1.

Клубы-участники 
Участие в чемпионате принимают 16 команд. Два клуба представляют Гётеборг, одним клубом представлены Бурленге, Бурос, Векшё, Вестерос, Йёнчёпинг, Ландскруна, Стокгольм, Треллеборг, Уппсала, Хальмстад, Шёвде, Эребру, Эскильстуна, Эстерсунд.

Изменения 
Из Алльсвенскана в Суперэттан выбыли клубы:
 «Хальмстад», занявший 14-е место в Алльсвенскан и проигравший в стыковых матчах «Хельсингборгу».
 «Эребру», занявший 15-е место в Алльсвенскан.
 «Эстерсунд», занявший 16-е место в Алльсвенскан.

Из Суперэттана в Алльсвенскан вышли клубы:
 «Вернаму», занявший 1-е место.
 «Сундсвалль», занявший 2-е место.
 «Хельсингборг», занявший 3-е место и обыгравший в стыковых матчах «Хальмстад».

Из Дивизиона 1 в Суперэттан вышли клубы:
 «Броммапойкарна», занявший 1-е место в Дивизион 1 Север.
 «Утсиктен», занявший 1-е место в Дивизион 1 Юг.
 «Далькурд», занявший 2-е место в Дивизион 1 Север и обыгравший в стыковых матчах ГАИС.
 «Шёвде», занявший 2-е место в Дивизион 1 Юг и обыгравший в стыковых матчах «Акрополису».

Из Суперэттана в Дивизиона 1 выбыли клубы:
 «Акрополис», занявший 13-е место и обыгравший в проигравший в стыковых матчах «Шёвде».
 ГАИС, занявший 14-е место и проигравший в стыковых матчах «Далькурду».
 «Васалунд», занявший 15-е место.
 «Фалькенберг», занявший 16-е место.

Клубы и стадионы

Турнирная таблица

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Статистика чемпионата

Бомбардиры

Ежемесячные награды

Награды по итогам сезона 
4 ноября 2022 года был опубликован список номинантов на награды по итогам сезона. Результаты были объявлены 7 ноября.

 Лучший игрок — Виктор Гранат («Вестерос»)
 Лучший вратарь — Малькольм Нильссон («Хальмстад»)
 Лучший защитник — Джозеф Баффо («Хальмстад»)
 Лучший полузащитник — Самуэль Хольм («Броммапойкарна»)
 Лучший нападающий — Виктор Гранат («Вестерос»)
 Лучший молодой игрок — Джек Купер-Лав («Шёвде»)
 Лучший тренер — Кристер Маттиассон («Броммапойкарна»)

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Шведской футбольной ассоциации
 Официальный сайт

2022
Швеция
Спорт в Швеции в 2022 году